Гран-при Канады 1995 года — шестой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе в автодроме имени Жиля Вильнева, Канада. Соревнования состоялись 11 июня 1995 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:29,174
 Первая и единственная победа Жана Алези в Формуле 1
 Первый подиум в карьере Эдди Ирвайна
 На машине Герхарда Бергера в разгар гонки закончилось топливо, однако он смог добраться до боксов и дозаправиться. А у другой Феррари победителя гонки Жана Алези топливо закончилось в течение круга почета и его подвозил на своем автомобиле Михаэль Шумахер.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Канады
Спорт в Канаде в 1995 году